plaats in de Verenigde Staten
Leslie (Arkansas)
Leslie (Georgia)
Leslie (Michigan)
Leslie (Missouri)

voornaam die zowel vrouwelijk als mannelijk kan zijn
Leslie Ablett, Brits waterpolospeler
Leslie Caron, Frans actrice

familienaam
Chris Leslie, Brits violist
Edward Leslie, Amerikaans worstelaar
Joan Leslie (actrice), Amerikaans actrice
Joan Leslie (schrijfster), Arubaans schrijfster
John Leslie (natuurkundige), Schots natuur- en wiskundige
John Leslie (pornoacteur), Amerikaans pornoacteur en -regisseur
John Leslie (snowboarder), Canadees snowboarder
Lisa Leslie, Amerikaans basketbalster
P.H. Leslie, Britse ecoloog
Rose Leslie, Schots actrice
Ryan Leslie, Amerikaanse producer en zanger
Walter Leslie, Schots veldheer in dienst van de Habsburgers

overige
Apogon leslie, straalvinnige vissensoort uit de familie van de kardinaalbaarzen
kort voor lesliespeaker, roterend luidsprekersysteem
Leslie (band), een Amerikaanse band
Leslie (orkaan), orkaan uit 2018

Schotse achternaam